Юлиус Эггхард ():

 Юлиус Эггхард-старший (1834—1867) — австрийский пианист.
 Юлиус Эггхард-младший (1858—1935) — его сын, австрийский скрипач.